Metamorphosis Transylvaniae (1736) Apor Péter műve 
 Metamorphosis Transylvaniae (1936–1937) a két világháború közötti erdélyi újságrovat illetve tanulmánykötet
 Metamorphosis Transylvaniae (1982) a Korunk évkönyvének címe